Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд 2019 проводился с 3 по 5 мая 2019 года в городе Станге на арене Stange Curlinghall.

Победитель чемпионата получал право до следующего чемпионата представлять на международной арене Норвегию как её смешанная сборная команда.

В чемпионате участвовало 7 команд.

Чемпионами стала команда Lag Skaga (скип Ингвиль Скага, которая стала чемпионом Норвегии среди смешанных команд в 4-й раз и в 3-й раз подряд), победившая в финале команду Lag Borgersen (скип Tom Borgersen). Бронзовые медали завоевала команда Lag Brænden (скип Матиас Бранден).

Формат турнира 
В первом, групповом этапе команды, разделившись на 2 группы (A — 3 команды, B — 4 команды), играют между собой по круговой системе в один круг. При равном количестве побед команды ранжировались по победе в личной встрече. На втором этапе, плей-офф, шесть лучших команд (3 лучших из каждой группы) играют по неполной олимпийской системе: два четвертьфинала (между командами, занявшими 3—6 места), матч за 5-е место (между проигравшими в четвертьфиналах), полуфиналы (куда напрямую попадают занявшие 1—2 места в группе), матч за 3-е место и финал.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: , в источнике кёрлингисты указаны в порядке от первого к четвёртому)

Групповой этап 
Группа A

Группа B

 команды, выходящие напрямую в полуфиналы плей-офф
 команды, выходящие в четвертьфиналы плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 4 мая, 15:30 (UTC+1)

Матч за 5-е место. 5 мая, 9:00

Видимо, так было оформлено техническое поражение команды Lag Nepstad.

Полуфиналы. 5 мая, 9:00

Матч за 3-е место. 5 мая, 12:00

Финал. 5 мая, 12:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2019

Спорт в Норвегии в 2019 году
2019
Май 2019 года
Спорт в Станге